Better Day — сорок первый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 28 июня 2011 года.

Об альбоме

Релиз и промо

Синглы

Тур

Список композиций

Отзывы критиков

Чарты

Над альбомом работали

История релиза

Примечания 

Альбомы Долли Партон